Nikolaus Maximilian Ludwig Antonius Franz Leo Heinrich Jozef Maria hertog von Hohenberg (Boulogne-sur-Seine, 3 juli 1961) is sinds 25 juli 2019 (titulair) hertog en hoofd van het huis Hohenberg; hij draagt sindsdien het predicaat Zijne Hoogheid.

Biografie 
Hohenberg, lid van de familie Von Hohenberg, werd geboren als Zijne Doorluchtigheid vorst (Duits: Fürst) Nikolaus von Hohenberg en als een zoon van Georg hertog von Hohenberg (1929-2019) en Eleonore Prinzessin von Auersperg-Breunner (1928). Hij is een achterkleinzoon van de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Este en diens vrouw Sophie Chotek. Aangezien dit een morganatisch huwelijk was, konden zijn grootvader, noch verder nageslacht, aanspraak maken op de Oostenrijkse troon. Keizer Frans Jozef kende Sophie in 1909 de persoonlijke titel van Herzogin von Hohenberg toe. In 1917 werd zijn grootvader verheven tot Herzog von Hohenberg met het predicaat Hoogheid, overgaand op de eerstgeborene. Nadat de republiek was uitgeroepen en de adel is afgeschaft, gaat hij in Oostenrijk als Herr Nikolaus Hohenberg door het leven.

Hohenberg is gedoctoreerd in de rechten en bankier te Londen. In 1989 trouwde hij met Elisabeth Gräfin von Westphalen zu Fürstenberg (1963). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren (van wie de jongste in Blaricum), onder wie de Erbherzog Fürst Karl von Hohenberg (1991).

Oostenrijkse adel